Le mot Douala désigne:

Toponyme 

 Douala, ville au Cameroun.
 Beni Douala, commune à Tizi Ouzou, en Algérie.
 Daïra de Beni Douala, daïra ayant Beni Douala pour chef-lieu.

Personnalité 
 Le prince Alexandre Douala Manga Bell, chef supérieur du clan Bell des Douala, membre de la première et de la seconde Assemblée nationale Constituante (Cameroun) et député du Cameroun.
 Marilyn Douala Bell, Camerounaise, fondatrice et présidente de Doual'art.
 Léopoldine Douala Bell Smith, première hôtesse de l'air noire, originaire de Douala.
 Roudolphe Douala, footballeur camerounais.

Sport 
 Union sportive Beni Douala, club de football à Tizi Ouzou.

Autres 
 Le peuple douala au Cameroun.
 La langue douala.
 Duala, ancien nom du navire-prison Martinière.